Ulrich von Dänemark ist der Name folgender Personen:

Ulrich von Dänemark (1578–1624), dänischer Prinz und Administrator
Ulrich von Dänemark (1611–1633), dänischer Prinz, Administrator und Reitergeneral